Het ATP-toernooi van Gstaad 2014 (met de officiële naam Crédit Agricole Suisse Open Gstaad) werd gespeeld van 21 tot en met 27 juli 2014. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Het enkelspel werd gewonnen door Pablo Andújar. Hij versloeg in de finale Juan Mónaco met 6-3 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Andre Begemann en Robin Haase. Zij versloegen in de finale Pablo Andújar en Guillermo García López met 6-3 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Gstaad
ATP-toernooi van Gstaad